Amerikai Egyesült Államok
 Chili (Illinois)
 Chili (Indiana)
 Chili (New York)
 Chili (Ohio)
 Chili (Új-Mexikó)
 Chili (Wisconsin)
Egyéb
 Csilipaprika